Суперкубок Бельгії з футболу 2021 — 41-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 липня 2021 року між чемпіоном Бельгії «Брюгге» та переможцем кубку «Генком».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021
Бельгія
Липень 2021
2021 у бельгійському спорті